Bernoulli család, bázeli család, amely nyolc nevezetes matematikust adott a tudománynak
 Bernoulli, kráter a Holdon
 2034 Bernoulli aszteroida